Для старшей серии GP2, смотрите GP2 в сезоне 2010.

Сезон 2010 GP3 — первый сезон серии GP3, серии поддержки GP2. Чемпионат состоял из 16 гонок в виде 8 этапов, начавшихся 8 мая на Каталунье и завершившихся 12 сентября на Монце. Было заявлено 10 команд, в каждой по три машины.

Первый титул серии был взят пилотом команды ART Grand Prix Эстебаном Гутьерресом, взяв поул-позицию на финальном этапе в Монце и, тем самым, выбив из борьбы за титул Роберта Викенса. Гутьеррес завоевал 5 побед, 4 из которых были одержаны в субботних гонках. Также он 4 раза поднимался на подиум, в итоге обойдя Викенса на 17 очков. Викенс закончил сезон с тремя победами на Хоккенхаймринге, Спа-Франкоршам (несмотря на сложные погодные условия и повреждения носового обтекателя своего Status о стену пит-лейна) и на Монце.

Нико Мюллер финишировал третьим, выступая за Jenzer Motorsport и взяв победы в Валенсии и Хунгароринге. Он опередил напарника Гутьерреса Александра Росси, который взял поул-позицию в воскресных гонках в Барселоне и Хунгароринге, на 15 очков. Рио Харьянто финишировал пятым, выступая за Manor Racing и выиграв воскресную гонку на Истанбул Парке с поул-позиции перевернутой стартовой решетки. Также победы одерживали пилот Status Grand Prix Даниэль Морад в Сильверстоуне, Поль Вархауг выиграл открывающую сезон Каталунью, а Адриен Тамбе выиграл гонку в Спа со старта с 27-й позиции. ART Grand Prix взяла командный титул на этапе в Спа-Франкоршам, опередив Status Grand Prix на 44 очка, тогда как Jenzer Motorsport финишировали третьими.

Команды и пилоты 
 На первых двух тестовых сессиях, командам были даны номера в соответствии с алфавитным порядком (Addax получила номера 1, 2 и 3, ART — 4, 5 и 6, и т. д.). Квалификационная сессия прошла на автодроме Поль Рикар 1 апреля 2010 года, где быстрейшим стал Александр Росси. Из-за этого, ART получила номера 1, 2 и 3 на сезон.

Календарь 2010 
Календарь был утвержден 18 декабря 2009 года. Он должен был состоять из 8 этапов. 30 апреля 2010 года было заявлено, что серия поедет на 9 этапов, включая этап в Турции. Из-за отмены этапа в Портиман, календарь содержал 8 этапов.

Результаты

Итоги чемпионата

Личный зачет

Командный зачет 

 Обладатели поул-позиций в субботней гонке обозначены в таблице полужирным и получили за неё очка.
 Пилоты, обозначенные курсивом, получили очко за быстрый круг (только те, кто финишировал в первой десятке). В случае, если он финишировал вне десятки, то пилот, показавший быстрейший круг из первой десятки, обозначается звездочкой.

Формула
2010